Morten Hansen kan henvise til flere personer:

 Morten Hansen (politiker) (1821-1901) – dansk gårdmand og politiker, medlem af Folketinget
 Morten Hansen (fodboldspiller, født 1970) – dansk fodboldspiller
 Morten Hansen (fodboldspiller, født 1983) – dansk fodboldspiller
 Morten Juul Hansen (født 1977) – en dansk fodboldspiller
 Morten Roland Hansen – Kronprins Frederiks privatsekretær og presserådgiver
 Morten Steen Hansen – dansk kunsthistoriker
 Hans Morten Hansen (født 1964) – norsk stand up-komiker
 Jens Morten Hansen (født 1947) – dansk geolog
 Morten Hansen (oversætter) (født 1972) – norsk oversætter
 Morten Frost Hansen (født 1958) – dansk badmintonspiller